Ioan Angelo Lupescu (Bucareste, 9 de dezembro, 1968) é um ex-futebolista romeno que atuava como meio-campista. É filho do ex-jogador Nicolae Lupescu.

Carreira 
Ioan Angelo Lupescu fez parte do elenco da Seleção Romena de Futebol das Copas do Mundo de 1994.

Títulos 
Dinamo
 Campeonato Romeno: 1989–90, 1999–00, 2001–02 
 Copa da Roménia: 1989–90, 1999–00, 2001–02

Bayer Leverkusen
 Copa da Alemanha: 1992–93

Al-Hilal
 Campeonato Saudita: 2001–02

Naturais de Bucareste
Futebolistas da Roménia
Futebolistas do FC Dinamo București
Futebolistas do Bayer 04 Leverkusen
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Al-Hilal Saudi Football Club
Jogadores da Seleção Romena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Eurocopa de 2000
Treinadores de futebol da Romênia
Treinadores do Fotbal Club Braşov